Vrhe (Celje), een plaats in de Sloveense gemeente Celje
 Vrhe (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto
 Vrhe (Slovenj Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenj Gradec
 Vrhe (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje
 Vrhe (Zagorje ob Savi), een plaats in de Sloveense gemeente Zagorje ob Savi